Уртадо де Мендоса — іспанське прізвище.

 Відомі носії 
 Андрес Уртадо де Мендоса (бл. 1500—1561) — іспанський військовий і колоніальний чиновник. Віце-король Перу з 1556 до 1561 року.
 Гарсія Уртадо де Мендоса (1535—1609) — іспанський військовий і колоніальний чиновник. Губернатор Чилі (1557—1561) та віце-король Перу (1590—1596). Син Андреса Уртадо де Мендоса.
 Дієго Уртадо де Мендоса (1417—1479) - перший герцог дель Інфантадо.
 Дієго Уртадо де Мендоса (1503—1575) — поет і гуманіст.
 Хосе Уртадо де Мендоса (1885—1971) — кубинський художник і кераміст.